Лючио Густаво Абис (; , Ористано, Италия — , там же) — итальянский государственный деятель, министр по связям с парламентом (1982—1983), министр по делам Европейского сообщества (1981—1982).

Биография 

Член Христианско-демократической партии Италии с 1950 г., один из создателей партийной организации на Сардинии. Являлся её секретарём в Ористано и региональным секретарём Кальяри, позже стал членом национального секретариата в качестве главы отдела местных органов власти и экономики.

В 1952 г. был избран членом коммунального совета Виллаурбаны, и её мэром (1956—1963).

Избирался членом регионального совета Сардинии (1957—1972) 3-6 созывов.
 1963—1967 гг. — советник по вопросам труда и образования.
 1967—1969 гг. — советник по вопросам восстановления,
 февраль-ноябрь 1970 г. — президент региона Сардиния,
 1971—1972 гг. — советник по вопросам сельского и лесного хозяйства Сардинии.

С 1972 по 1994 гг. избирался сенатором Италии по округу Ористано. В эти годы несколько раз входил в состав правительства страны:
 1974—1978 гг. — заместитель министра бюджета,
 1978—1981 гг. — заместитель министерства бюджета и экономического планирования,
 1981—1982 гг. — министр без портфеля по делам Европейского сообщества,
 1982—1983 гг. — министр без портфеля по связям с парламентом.

В 1992—1994 гг. занимал пост председателя сенатского комитета по бюджету и казначейству.

Являлся одним из авторов закона о создании провинции Ористано (1974).

Источники 

 http://www.senato.it/leg/08/BGT/Schede/Attsen/00000006.htm 
 http://www.regione.sardegna.it/j/v/20?c=6213&n=1&na=1&s=1&v=9 
 http://www.unionesarda.it/articolo/politica_italiana/2014/12/21/oristano_addio_all_ex_ministro_abis_fu_uno_dei_padri_della_dc_in-1-401570.html 

Министры по связям с парламентом Италии
Министры по делам Европейского сообщества Италии
Губернаторы Сардинии